Aka steht für:
 Yaka (Sprache, Zentralafrikanische Republik), Sprache in Afrika
 Aka (Ungarn), Gemeinde im Kreis Kisbér, Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn
 Aka (Fukuoka), Dorf im Landkreis Tagawa, Präfektur Fukuoka, Japan
 Aka (Baiguo), Dorf der Großgemeinde Baiguo, Provinz Guizhou, China
 Aka, Bergvolk in Südostasien, siehe Akha
 Aka (Volk), Volk der Mbenga (Volk) in der Zentralafrikanischen Republik
 Aka (Fluss), Fluss in Ghana
 Aka, Gattung der Bohrschwämme, jetzt synonym zu Siphonodictyon
 Aka-dake, 赤岳, Schichtvulkan in Japan

Aka ist der Familienname folgender Personen:
 Basile Aka Kouame (* 1963), ivorischer Fußballspieler
 Christine Aka (* 1962), deutsche Kulturanthropologin und Volkskundlerin sowie Hochschullehrerin
 Essis Aka (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Hortense Aka-Anghui (1933–2017), Politikerin aus der Elfenbeinküste
 Joseph Kakou Aka (* 1967), ivorischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Yamoussoukro
 Kubilay Aka (* 1995), türkischer Schauspieler 
 Salomon Wisdom Aka (* 1988), beninischer Fußballspieler
 Vincent Aka-Akesse (* 1975), ivorisch-französischer Ringer

aka steht für:
  (= „auch bekannt als“) zur Kennzeichnung eines Pseudonyms oder Synonyms
 Akan-Sprachen (ISO-639-3-Code)

AkA steht für:
 Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen

AKA steht für:
 AKA Ausfuhrkredit, Konsortialinstitut deutscher Banken
 AKA-Radiergummifabrik, Hannover
 Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung
 Arbeitskreis Autobanken, Kurzform von Arbeitskreis der Banken und Leasinggesellschaften der Automobilwirtschaft
 Arbeitskreis für Agrargeschichte
 Arbeitskraftanteile, Maßeinheit, siehe Vollzeitäquivalent
 Asklepios Klinik Altona, Allgemeines Krankenhaus Altona in Hamburg
 AKA electric, Markenbezeichnung für Elektro-Kleingeräte aus der DDR
 Antikorruptions-Akademie der Interpol
 Alfred Kunze, Továrna na stroje a osobní automobily, tschechoslowakischer Automobilhersteller
 AKA (Rapper), eigentlich Kiernan Forbes (1988–2023), südafrikanischer Rapper

Siehe auch:
 Akka

Abkürzung